ATAL SA – polski deweloper budowlany, przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku od roku 2003. Według stanu na koniec grudnia 2015 r. spółka sprzedała ponad 6650 mieszkań o powierzchni blisko 400 tys. m². Według mediów branżowych, sprzedanie przez ATAL ponad 1600 lokali w roku 2015 stanowiło jeden z najlepszych wyników w branży w Polsce. W roku 2022 spółka zawarła 2091 umów deweloperskich i przedwstępnych.

Przedsiębiorstwo realizuje inwestycje w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, i Wrocławiu.

Oprócz działalności podstawowej, spółka oferuje również program wykończenia mieszkań „pod klucz”.

Debiut giełdowy 
W grudniu 2013 roku obligacje ATAL SA zadebiutowały na rynku Catalyst. Od 15 czerwca 2015 roku spółka akcyjna jest notowana na Rynku Głównym GPW w Warszawie.

Członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Założycielem i właścicielem ATAL jest Zbigniew Juroszek.

Przypisy 

Polscy deweloperzy
Spółki notowane na GPW w Warszawie
Przedsiębiorstwa w Cieszynie